Гваделупе () — мексиканская 200-серийная мелодрама 1984 года производства Televisa. Спустя 9 лет, в 1993 году телекомпания Telemundo выпустила ремейк с Аделой Норьегой и Эдуардо Яньесом в главных ролях. Ремейк 1993 года был показан в РФ 1997 году на первоначальном канале 2х2, затем на сменившем его канале «ТВ Центр».

Сюжет 
Гваделупе — молодая и скромная девушка, которая приехала в Мехико в поисках работы из-за смерти своей матери. Она устроилась прислугой в богатой семье Перейра, в составе которой Дон Леопольдо, Росария, Карлос, Луисита, Тереса и Франсиско Хавьер. Луисита и Тереса сочувствуют девушке, а вот Карлос презирает и унижает её, но больше всех увлёкся ею Франсиско Хавьер, и они полюбили друг друга.

Создатели телесериала

В ролях 
 Альма Дельфина — Гваделупе
 Хайме Гарса — Франсиско Хавьер Перейра/Рауль Перейра
 Ребека Рамбаль — Эльвира Перейра
 Ана Сильвия Гарса — Тереса Перейра
 Оскар Морелли — Дон Леопольдо Перейра
 Хули Фурлонг — Сара
 Эльса Карденас — Леонор
 Клаудио Баэс
 Демиан Бичир — Антонио "Тоньо" Перейра
 Алехандро Томмаси
 Хосефина Эскобедо — Эрминия
 Рубен Рохо
 Аурора Молина — Руфина
 Магда Карина — Росарио "Чайо" Перейра
 Наилия Норвинд — Нани
 Сильвия Суарес — Донья Росария Перейра
 Наэльи Сальдивар — Луисита Перейра
 Хосе Роберто Хилл — Херардо Борболья
 Флор Трухильо — Аурора
 Херардо Пас — Педро
 Эльвира Мгонсель — Иоланда
 Кармен Белен Ричардсон — Доминга
 Порфирио Бас — Карлос Перейра
 Кристина Пеньялвер — Марисоль
 Кристофер Лаго — Артурито
 Мануэль Саваль — Роберто
 Антонио Брильяс — Падре Флоренсит
 Эухенио Кобо — доктор
Родольфо Онето — "Франсиско "Пакито" Перейра"

Административная группа 
 оригинальный текст: Абель Сантакрус
 адаптация: Мария Антониэта Сааведра, Карлос Ромеро
 музыкальная тема заставки: Guadalupe
 ассоциированный продюсер: Эухенио Кобо
 оператор-постановщик: Мануэль Руис Эспарса
 режиссёр-постановщик: Рафаэль Банкельс
 продюсер: Валентин Пимштейн

Награды и премии

TVyNovelas (2 из 4)

Ссылки 
 Краткая информация.
 Подробная информация.
 
Телесериалы Мексики 1984 года
Мелодраматические телесериалы Мексики
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Теленовеллы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)
Телесериалы по сценариям Карлоса Ромеро
Экранизации произведений Абеля Сантакруса
Телесериалы на испанском языке